Il nome Mark Lopez può riferirsi alle seguenti persone:

 Mark Lopez, cantante cubano;
 Mark López, taekwondoka statunitense.
in alternativa:
 Marc López, tennista spagnolo.